Bulette steht für:

 Klöße aus gebratenem oder frittiertem Hackfleisch, siehe Frikadelle
 Bulette (Flusspferd), Flusspferd im Zoologischen Garten Berlin

Bulette ist der Familienname folgender Personen:

 Julia Bulette (1832–1867), US-amerikanische Prostituierte

Siehe auch:

 Boulette